Hombark Niedzicki – szczyt w Pieninach Spiskich na południe od Cisówki
 Hombark Łapszański – szczyt w Pieninach Spiskich na południe od Żaru
 Hombarki – Pieniny Spiskie